Ábia — filha de Hércules, na mitologia grega
Abia (estado) — estado da Nigéria
Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS ou ABIA
 Abia (género) — género de insectos  da ordem Hymenoptera

Desambiguações de história
Desambiguações de religião
Desambiguações de biologia